Stadio "Armando Picchi" a Jesolo
Stadio "Armando Picchi" a Livorno